Менна Баррету, Жуа́н ді Де́ус Ме́нна Барре́ту (порт. João de Deus Mena Barreto; 30 липня 1874 — 25 березня 1933) — бразильський військовик і державний діяч.
 Франсішку Баррету (порт. Francisco Barreto, 1520 — 9 липня 1573) — португальський військовий, дослідник і колоніальний адміністратор.